Mead ima več pomenov.

Osebnosti 
 Albert Mead, politik.
 Andrea Mead-Lawrence (1932 – ), ameriška alpska smučarka.
 Barry Mead (1945 – ), angleški nogometaš.
 Carver Mead (1934 – ), ameriški informatik in računalnikar.
 Charlie Mead (1921 – ), kanadski igralec bejzbola.
 Chris Mead (1940 – 2003), angleški ornitolog.
 Courtland Mead (1987 – ), ameriški filmski igralec.
 Darren Mead (1971 – ), avstralski igralec avstralskega nogometa.
 David Mead (1973 – ), ameriški pevec in pisec besedil.
 Elwood Mead (1858 – 1936), ameriški politik in inženir.
 George Herbert Mead (1863 – 1931), ameriški filozof, sociolog in psiholog.
 George Robert Stowe Mead, (1863 – 1933) angleški pisatelj, teozof, urednik, prevajalec in ezoterik.
 Margaret Mead (1901 – 1978), ameriška antropologinja.
 Syd Mead (1933 – 2019), ameriški industrijski oblikovalec.